

Openbaar vervoerlijnen

Metro
 Lijn 16 (metro van Shanghai)

Trein
 Spoorlijn 16 (België)

Tram
 Tramlijn 16 (Amsterdam)
 Tramlijn 16 (Haaglanden)
 Tramlijn 16 (Rotterdam)